

Pessoas do Império Bizantino 
 Heráclio — ou Heráclio, o Jovem; imperador 
 Heráclio, o Velho — general de origem armênia que foi exarca da África (fl. década de 580-década de 610)
 Heráclio (conde) — conde de Constâncio II ()
 Heráclio (tribuno) — oficial ativo durante o reinado do usurpador Magno Máximo 
 Heráclio (primicério) (m. 455) — oficial da corte do imperador Valentiniano III
 Heráclio de Edessa (m. 474) — general 
 Constantino III (imperador bizantino) — ou Heráclio Constantino 
 Heraclonas (626–641) — ou Heráclio II; imperador 
 Heráclio (filho de Constante II) — coimperador 
 Heráclio (irmão de Tibério III) — general

Outros usos 
 Heráclio II da Geórgia (1720/1721–1798) — rei georgiano

Ver também 
 Heraclião — ou Iráclio; capital da ilha de Creta, Grécia

Desambiguações de antropônimos